Crescentini ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Crescentini (* 1980), italienische Schauspielerin
 Federico Crescentini (1982–2006), san-marinesischer Fußballspieler
 Girolamo Crescentini (1762–1846), italienischer Kastratensopran und Komponist